Vida  — десятый студийный альбом пуэрто-риканского певца Луиса Фонси, вышедший 1 февраля 2019 года на лейбле Universal Music Latin Entertainment. Продюсерами были Маурисио Ренхифо и Андрес Торрес. Он стал первым за пять лет альбомом Фонси и выдал синглы «Despacito», «Échame la Culpa», «Calypso», «Imposible» и «Sola».

Диск возглавил чарты Аргентины, Испании и Чили и Top Latin Albums в США, а также был номинирован на премию Грэмми в категории Лучший альбом в стиле латин-поп.

Отзывы 

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.
26 января 2019 года альбом был номинирован на музыкальную премию Грэмми в категории Лучший альбом в стиле латин-поп

Коммерческий успех 
В США Vida дебютировал на 18-м месте в Billboard 200 с тиражом 22,000 альбомных единиц, а также на первых местах в чартах Top Latin Albums и Latin Pop Albums.

Список композиций 
По данным iTunes.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Universal Music Latino